Volkwin (auch: Wolquin, Folkvin, Volkewîn, Wolguinus, Wolgulin) ist der Name folgender Personen:

 Volkwin Marg (* 1936), deutscher Architekt

 Volkwin von Naumburg zu Winterstätten († 1236), von 1209 bis 1236 Herrenmeister des Schwertbrüderordens

Siehe auch:
 Folcuin